Per Nardelli si può intendere:

 Ante Nardelli (1937-1995) – pallanuotista jugoslavo
 Flavia Piccoli Nardelli (1946) – politica italiana, figlia di Flaminio Piccoli
 Francesco Nardelli (1953) – naturalista italiano
 Michael Nardelli (1983) – attore statunitense

Pagine correlate
 Nardella
 Nardello